

Sigle 
 Linear Tape-Open – nastro magnetico per la registrazione dati

Codici 
 LTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Loreto in Bassa California del Sud (Messico)